Der Name Pocona bezeichnet:

 Municipio Pocona – Landkreis im Departamento Cochabamba, Bolivien
 Pocona (Cochabamba) – Ort im Landkreis Pocona, Bolivien
 Copana, Ortschaft im Departamento Potosí im südamerikanischen Andenstaat Bolivien